AntistatiQ est un CD du groupe Percubaba; cet album présenté le  lors d'un concert au Carré Sévigné à Cesson-Sévigné (à côté de Rennes) a été l'objet d'une pause dans l'activisme habituel du groupe et développe donc une réflexion très aboutie, beaucoup plus de titres qu'auparavant et une production d'une grande qualité.

Liste des chansons 
 Radio Bruges (intro)
 Oubabaou
 Faya Dub
 Echos d'Afrique
 G8 (avec Guizmo)
 Bizness du mensonge
 Radio Bahia (interlude 1)
 AntistatiQ
 Beat Sanguinaire
 La Télé-commande
 Anomaly I
 Pâtes O'beurre
 De l'autre côté du miroir (interlude 2)
 Gorazde
 Radio Combourg (interlude 3)
 Pas d'Talent
 Hypocrisy
 Anomaly II
 Element
 Radio SFA (interlude 4)
 Responsable Sanitaire

Album musical sorti en 2006